Uxbridge est une ville du Borough londonien de Hillingdon en Angleterre (Royaume-Uni) ;
 Uxbridge, station du métro de Londres qui y est située.
 Uxbridge est un canton en Ontario (Canada) ;
Uxbridge est une ville du Comté de Worcester dans le Massachusetts (États-Unis) ;
Uwbridge est un township dans le Comté de Barnes dans le Dakota du Nord (États-Unis) ;
 Le  d'Uxbridge, commandant de la cavalerie de Wellington à la bataille de Waterloo.

Homonymie de toponyme